Häpke ist der Familienname folgender Personen: 

 Ludwig Häpke (1835–1922), deutscher Lehrer und Naturwissenschaftler
 Natalie Häpke (1871–1923), deutsche Klassische Philologin
 Rudolf Häpke (1884–1930), deutscher Historiker und Hanseforscher

Siehe auch:
 Hepke